Amharclann na Mainistreach o Abbey Theatre, Dublín.
 Teatro de la Abadía, Madrid.